LATAM Airlines Brasil
1961 como Táxi Aério Marília

Pessoas
 Tam Nsaliwa
 Vivienne Tam

Outros
 TAM (tanque)
 TAM - sigla para o Theatro Alberto Maranhão
 TAM - sigla do Teatro de Arte de Moscou

Desambiguação